Міжнародний турнір юних фізиків (International Young Physicists' Tournament, IYPT) - одне з найпрестижніших міжнародних змагань з фізики для школярів. Для турніру команди розв'язують 17 дослідницьких задач, які публікуються майже за рік до турніру. Потім на турнірі команди доповідають розв'язки задач одна одній у форматі фізбоїв. В багатьох країнах міжнародному турніру юних фізиків передують національні турніри, переможці яких здобувають право представляти країну на міжнародному рівні.

Історія 

(*) кількість країн може бути спірною, оскільки деякі країни перебували в процесі отримання незалежності

Команди-учасниці 
Наступна таблиця показує, які національні команди брали участь у турнірі в різні роки. "H" означає, що турнір проходив у відповідний країні. "0", "1", "2", "3" відповідають кількості команд, які представляли відповідну країну. Дані, які потребують перевірки, позначені ознаками запиту (?).

Примітки

Посилання 
 
 Official IYPT 2019 website

Наукові конкурси